Diogo de Teive, écrivain et humaniste portugais de la Renaissance
 Diogo de Teive, marin portugais du